Boom může být:

 cizím slovem: rozmach, vzestup, konjunktura, prosperita

příjmení osob
 Corrie ten Boom – nizozemská křesťanka, která přežila holokaust
 Felix Boom, občanským jménem Pavel Skramlík – český novinář a spisovatel
 Lars Boom – nizozemský cyklista
 Nando Boom – umělecké jméno panamského zpěváka Fernanda Orlando Browna

jiný význam
 Boom Pam, izraelská hudební skupina 
 Boom!, anglická hudební skupina 
 třída Al-Boom, třída raketových člunů kuvajtského námořnictva

Rozcestníky - příjmení